Чубаково — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Чубаково — деревня в Дубровенском районе Витебской области.

Россия 
 Чубаково — деревня в Дновском районе Псковской области.